Kovel (kleding), een religieus gewaad
Kovel (stad), een stad in Noordwest-Oekraïne
De Kovel, een monastiek tijdschrift